Мостище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мостище — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Мостище — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Мостище — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Мостище — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Мостище — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Мостище — деревня в Березинском районе Минской области.
 Мостище — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Мостище — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Мостище — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Мостище — деревня в Логойском районе Минской области.
 Мостище — деревня в Заболотском сельсовете Смолевичского района Минской области.
 Мостище — деревня в Озерицко-Слободском сельсовете Смолевичского района Минской области.
 Мостище — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Мостище — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мостище — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Мостище — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Мостище — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Мостище — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Мостище — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Мостище — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Мостище — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Мостище — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, Баскаковское сельское поселение.
 Мостище — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, Серго-Ивановское сельское поселение.
 Мостище — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Мостище — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Мостище — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина 
 Мостище — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Мостище — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Мостище — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Мостище — село в Макаровском районе Киевской области.
 Мостище — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Мостище — село в Владимирецком районе Ровненской области.
 Мостище — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Мостище — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Мост (значения)
 Мостовой